Rothenfeld bezeichnet

 Rothenfeld (Andechs), Ortsteil der Gemeinde Andechs im Landkreis Starnberg in Bayern
 eine Justizvollzugsanstalt in Andechs, Bayern, siehe Justizvollzugsanstalt Rothenfeld

Siehe auch:
 Rotenfeld
 Rothenfelde
 Rothenfelder
 Rotfeld
 Rothfeld
 Rotfelden